endogén: összetett szó: endo- + gén.

Az endo görög eredetű szó-előtag. A vele összetett fogalomnak valamilyen belső megjelenését jelzi: magyarul bel-, belső-, -beli, belüli részekkel fordítható le.

A gén szintén görög eredetű szó, működést, keletkezést jelent. Ebből származik pl. a generáció, a generátor, a genezis, a géniusz szó is.

endogén (biológia): belső eredetű, önmagából fejlődő
endogén (geológia): a földkéreg belsejéből kifelé mutató
endogén (közgazdaságtan): endogén változónak nevezzük a közgazdaságtanban használt modellek eredményeit, kimeneti (output) változóit. Ezek az exogén változókból származnak oly módon, hogy a modell feldolgozza az exogén változókat.

Jegyzetek